Caligula (geslacht) een geslacht vlinders
Dictyoploca (schimmel) een geslacht van paddestoelen